Вотерга́ус або Вотерга́уз () — прізвище англійського походження.

 Джейсон Вотергаус (; 1991) — австралійський яхтсмен, олімпійський медаліст (2016).
 Джон Вільям Вотергаус (; 1849—1917) — англійський художник.
 Джордж Вотергаус (; 1824—1906) — прем'єр Південної Австралії і Нової Зеландії у 1860—1870-х роках.
 Джордж Роберт Вотергаус (; 1810—1888) — британський зоолог, ентомолог.
 С'юкі Вотергаус (; 1992) — англійська акторка та модель.

Англійські прізвища